Trichosporodochium är ett släkte av svampar. Trichosporodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichosporodochium